Adders, een familie van slangen (Viperidae)
Adder, de gewone of Europese adder (Vipera berus)
Zr.Ms. Adder (1875), een Nederlands oorlogsschip
Adder (elektronica), een elektronische schakeling die getallen in binaire vorm kan optellen (Engels: to add)